Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Engie Open de Limoges 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 14 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. November 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Limoges